Bystra (słow. Bystrý potok) – potok w słowackich Tatrach Zachodnich, dopływ Białej Liptowskiej
 Bystry Potok (słow. Bystrý potok) – potok, dopływ Smreczanki Tatrach Zachodnich na Słowacji 
 Bystrý potok – potok, dopływ Wagu w Wielkiej Fatrze na Słowacji